Piotr Giza (Cracóvia, 28 de fevereiro de 1980) é um futebolista profissional polaco, meio-campista, milita no Skawinka Skawina.

Ligações externas
Perfil em Ogol
  Piotr Giza (90minut.pl)

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Cracovia Kraków
Futebolistas do Legia Warszawa